Алчные экстремалы: «Дорожные правила экстрим» () — 13-й сезон уже культовой в США и Канаде телепередачи Дорожные Правила. Впервые был показан на MTV 7 июня 2004 года.

Описание телепередачи 
Шесть человек путешествуют по Южной Америке и сражаются за главный приз — автомобиль. Им предстоит прыгать над вулканом, спускаться по водопаду, ходить по канатам, отбирать кости у бешеных собак, решать головоломки и делать много чего ещё, не жалея своих сил и подбадривая себя мыслью о награде. Но порой не так сложно преодолеть препятствия, подразумевающие физические нагрузки, как наладить со своими товарищами по команде такие отношения, которые в итоге помогут достичь главной цели. Ведь победить можно только всем вместе!

Правила 
На этот раз, если команда проигрывала две миссии в первый раз, то один из членов команды уходил. При каждой последующей проигранной миссии на голосовании голосовании уходил один человек. При прохождении задания команде вручали ключ. Все ключи помещались в автобусе на специальной доске возле руля. Каждый ключ олицетворял пройденные миссии. В конце они соединялись и запускалась "Экстрим-машина", которая давала участникам право получить приз. Если миссия была завалена, участники не получали ключа, и "прощались" с одним из членов команды. На место ушедшего приходил человек того же пола, с собой у него был "потерянный" ключ.

Участники

Список участников 
 Дэнни Диаз
 Деррик Косински
 Ибис Ниевес
 Джоди Везертон
 Кина Дин
 Патрик Мэлони
 Ник Хаггарт
 Анджела Тримбур
 Джиллиан Зобороски
 Собака X

Саундтреки 
The Datsuns — Motherfucker From Hell

Миссии 

Команда смогла пройти последнюю, решающую миссию и выиграла главный приз: спортивный автомобиль Subaru WRXI.
Также команда получила ещё несколько бонусов.

Интересные факты 
Дорожные правила экстрим - единственный сезон, где в автобусе жила собака.
Команда Дорожных правил экстрим победила  команду Дорожных правил Тихий океан в миссии "встреча с прошлым", после серии удачно пройденных безобидных испытаний.

Другие сезоны шоу "Алчные Экстремалы"

Дорожные Правила 
USA - The First Adventure	
USA - The Second Adventure	
Europe		
Islands		
Northern Trail	
Down Under	
Latin America	
Semester at Sea	
Maximum Velocity Tour	
The Quest	
Campus Crawl	
Алчные экстремалы: "Дорожные правила Тихий океан"	
Алчные экстремалы: "Дорожные правила экстрим"	
Viewer's Revenge

Реальный мир 
The Real World: New York	
The Real World: Los Angeles	
The Real World: San Francisco	
The Real World: London	
The Real World: Miami	
The Real World: Boston	
The Real World: Seattle	
The Real World: Hawaii	
The Real World: New Orleans	
The Real World: Back to New York	
The Real World: Chicago	
The Real World: Las Vegas	
The Real World: Paris	2003
The Real World: San Diego	
The Real World: Philadelphia	
The Real World: Austin	
The Real World: Key West	
The Real World: Denver	
The Real World: Sydney	
The Real World: Hollywood	
The Real World: Brooklyn	
The Real World: Cancun
The Real World: Washington, D.C

Дорожные Правила против Реального мира 
 Алчные экстремалы: "Дорожные правила все звезды"
 Real World/Road Rules Challenge
 Real World/Road Rules Challenge 2000
 Real World/Road Rules Extreme Challenge
 Battle of the Seasons
 Battle of the Sexes
 The Gauntlet
 The Inferno
 Battle of the Sexes 2 («Битва полов 2»)
 The Inferno II (Инферно 2, «На пляже», «Пекло»)
 The Gauntlet 2 («Битва насмерть»)
 Fresh Meat («Свежее мясо»)
 The Duel («Дуэль»)
 The Inferno 3 («Инферно 3»)
 The Gauntlet III («Битва 3»)
 The Island («Остров сокровищ»)
 The Duel 2 («Дуэль 2»)
 The Ruins («Руины»)
 Алчные экстремалы: Свежее мясо 2

Ссылки 
 Алчные Экстремалы «Дорожные Правила Экстрим» на сайте MTV
 Алчные Экстремалы «Дорожные Правила Экстрим» на сайте vokrug.tv

Телепередачи по алфавиту
Телевизионные игры
Интернациональные телепроекты
Программы канала MTV